Кокмардан () — топоним в Казахстане.

 Кокмардан — городище в Отырарском районе Туркестанской области.
 Кокмардан — село в Отырарском районе Туркестанской области.